Торрекампо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес. Занимает площадь 197 км². Население — 1291 человек (на 2010 год). Расстояние — 104 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Torrecampo
 El mito de Sísifo

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы